Transparente pode referir-se a:

 Transparência é a propriedade de ser transparente, isto é, que permite passar luz.
 Transparente (álbum de Wanessa Camargo), álbum da cantora Wanessa Camargo de 2004.
 Transparente (álbum de Mariza), álbum da fadista Mariza de 2005.

Desambiguações de artes